Die Dunlop British Open Squash Championships 2005 fanden vom 9. bis 17. Oktober 2005 in Manchester im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 in der Kategorie 5 Star und war mit 52.500 US-Dollar dotiert. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2005/06 und war mit 31.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger bei den Herren war David Palmer, der in diesem Jahr im Achtelfinale Ong Beng Hee in fünf Sätzen unterlag. Im Finale besiegte Anthony Ricketts seinen Kontrahenten James Willstrop mit 11:7, 11:9 und 11:7. Bei den Damen trat Rachael Grinham zur Titelverteidigung an und erreichte in diesem Jahr das Halbfinale. Das Finale gewann Nicol David gegen Natalie Grinham mit 9:6, 9:7 und 9:6.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Die Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Laurence Delasaux einen Startplatz im Hauptfeld der Herren.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

 
PSA World Tour 2005/06
WSA World Tour 2005/06
2005
Squashturnier in Manchester